Love Kills steht für:

 Love Kills (1997), US-amerikanischer Fernsehfilm von Bill L. Norton 
 Love Kills (1998), US-amerikanischer Film von Mario Van Peebles
 Love Kills (2008), deutscher Kurzfilm von Tor Iben